Furst ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Furst (1944–1991), US-amerikanischer Filmdesigner
 Griff Furst (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Louis Furst (1817–1891), Architekt
 Magdalena Fürst (1652–1717), deutsche Blumenmalerin und Koloristin
 Nathan Furst (* 1978), US-amerikanischer Komponist für Filmmusik
 Ruben López Furst (1937–2000), argentinischer Jazzmusiker und Komponist
 Stephen Furst (1954–2017), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Fürst (Begriffsklärung)